Деревицкий — фамилия; имеет женскую форму Деревицкая.
 Деревицкий, Алексей Николаевич (1859—1943) — российский филолог, специалист по античной филологии, исследователь древнегреческой литературы, искусства.
 Деревицкий, Пётр Александрович (1854—1938) — российский офицер-артиллерист, генерал-лейтенант.